Чонси Деннисон Харрис (; 31 января 1914, Логан, Юта — 26 декабря 2003, Чикаго) — американский географ, урбанист и советолог. Автор ряда фундаментальных работ по географии городов («Природа городов», «Функциональная классификация городов США»). Регулярно бывал в СССР и поддерживал контакты с советскими учёными.

Образование 
Харрис родился в 1914 году в городке Логан, в штате Юта. Он был сыном известного мормонского общественного деятеля Франклина Харриса, в дальнейшем президента Университета Бригама Янга. Уже во втором классе средней школы заявил, что собирается быть географом В 1933 году Харрис получил диплом бакалавра в университете, президентом которого был его отец. Он был признан лучшим студентом курса и первым из выпускников Университета Бригама Янга получил стипендию им. Сесила Родса, оплачивающую обучение в Оксфорде. Там он проучился шесть лет, получив дипломы бакалавра и магистра. Также он учился в Лондонской школе экономики, где получил ещё один диплом магистра, а затем вернулся в США. В 1940 году в Чикагском университете он защитил диссертацию на тему «Солт-Лейк-Сити — региональная столица в 1940 году».

Научная карьера 
После недолгой работы в университетах Индианы и Небраски, Харрис в 1943 году получил должность доцента географии в Чикагском университете. В это время он был привлечён к работе в Пентагоне в качестве географа и начал проявлять большой интерес к Советскому Союзу, актуальной географической информации о котором в те годы в США было крайне мало. В 1945 году он опубликовал первые две работы, посвящённые СССР, 15 мая 1957 г. впервые посетил СССР и был в стране в общей сложности четырнадцать раз. Особый интерес Харрис проявлял к этническому составу населения СССР и статусу национальных меньшинств.

Наиболее значителен вклад Харриса в урбанистику. В 1945 году совместно с Эдвардом Ульманом он опубликовал работу «Природа городов», в которой была представлена модель территориальной структуры типичного американского города ближайшего будущего: центральная деловая зона, торговая зона, бедные кварталы, коттеджные пригороды среднего и состоятельного класса с небольшим вынесенным из центра деловым районом. Картину дополняют индустриальные (с тяжелой промышленностью) и селитебные города-спутники. Данная модель территориальной структуры городов США действительно сформировалась к концу 1960-х годов, поэтому работа Ульмана и Харриса оказалась весьма дальновидной. В отличие от более ранних концентрической и секторной моделей Э. Бёрджесса и Х. Хойта, в этой модели источником развития города становится не тяжелая промышленность, а отдельные объекты сферы услуг, что в большей степени соответствует становлению большинства американских городов.

Харрис работал в Чикагском университете более 50 лет, до 1984 года, а в 1954—1960 был деканом отделения социальных наук. После выхода в отставку стал почётным профессором географии. За долгую научную карьеру Чонси Харрис был удостоен множества научных наград и премий, в 1957 был избран президентом Ассоциации американских географов.

Примечания

Ссылки 
 Chronicle from Chicago university
 An appreciation
  Chauncy Harris, 89, Geographer Of a Little-Known Soviet Union
 Chauncy Harris, noted geographer
 Chauncy D. Harris (1914—2003), geographer extraordinaire*.(GEOGRAPHICAL RECORD)(Obituary)
 Guide to the Chauncy D. Harris Papers

Выпускники Университета Бригама Янга
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Оксфордского университета
Географы США
Награждённые медалью Каллума
Президенты Американской ассоциации географов
Награждённые медалью Виктории (Королевское географическое общество)